Данкла — французская фамилия. Известные носители:
 Данкла, Арно - французский виолончелист
 Данкла, Шарль - французский скрипач и композитор. Брат Арно Данкла